Wake Up Call (single), een single van Maroon 5
 Wake Up Call (ep), een ep van Only Seven Left
 Vrijdag de 14e: Wake up call, een televisiefilm uit 2003 van de VARA